Ирландский жестовый язык (; ) — жестовый язык, используемый глухими и слабослышащими в Республике Ирландия и Северной Ирландии наравне с британским жестовым языком. Относится формально к семье французского жестового языка, хотя на развитие этого языка оказал влияние и британский жестовый язык. Сам ирландский жестовый язык повлиял на развитие жестовых языков в Австралии и ЮАР. К разговорному английскому или ирландскому языкам почти никакого отношения не имеет.

Развитие 
Согласно утверждениям , ирландский жестовый язык развивался в сообществах слабослышащих и глухих людей на протяжении нескольких столетий. Справочник Ethnologue утверждает, что на развитие языка повлияли жесты, сопровождающие слова и предложения французского и английского языков, а британский жестовый язык появился впервые в Дублине в 1816 году. Первая школа для слабослышащих и глухих детей в Ирландии была открыта  в 1816 году; на развитие британского жестового языка в стране также оказала влияние протестантская . Римско-католические и протестантские школы не обучали детей именно говорить, и только в 1887 году в школе Клэрмонта стали обучать не только языку жестов, но и собственно устной речи. С 1946 года в женской школе святой Марии для глухих началось обучение устной речи, а с 1956 года — и в мужской школе святого Иосифа для глухих (законом всё было закреплено в 1972 году).  По религиозным соображениям использование жестового языка не приветствовалось, и священники считали это грехом, вследствие чего дети вынуждены были воздерживаться от использования жестов во время великого поста или даже ходить на исповедь.

Раздельное обучение в школах привело к тому, что появились два гендерных варианта языка — жестовый язык мальчиков и жестовый язык девочек, различия между которым к настоящему времени уменьшились, но не исчезли полностью. Сам ирландский жестовый язык попал в Австралию благодаря католическим миссионерам, где его используют люди пожилого возраста, а также осел в Шотландии и Англии (так, он оказал влияние на жестовый язык, используемый в Глазго). В ЮАР монахини ордена доминиканцев, основавшие католические школы, собирались открыть школу для глухих, однако из-за нехватки ресурсов обратились в Кабру с просьбой направить соответствующего преподавателя, коей оказалась мисс Бриджет Линн. В диалектах  в настоящее время можно найти некоторые гендерные следы ирландского жестового языка.

Кодом ирландского жестового языка по стандарту ISO 639-3 является isg; сам же ирландский жестовый язык сокращённо называют ISL (ИЖЯ), однако этими же буквами по тому же стандарту обозначается и исландский язык.

Положение в законодательстве 
14 декабря 2017 года Парламент Ирландии принял закон 2016 года «О признании ирландского жестового языка языком сообщества глухих» (), который подписал 24 декабря президент Ирландии Майкл Хиггинс. Законом было закреплено использование жестового языка общественными службами и подчёркнута необходимость предоставления возможности получения образования на жестовом языке. Автоматического права на переводчика на жестовый язык не предоставлялось (за исключением случаев судебных слушаний по уголовным делам). Сообщество глухих и слабослышащих обрело возможность получения его членами услуг на жестовых языках (образование, ,  и банковское дело)

См. также 
 
 Австралийский жестовый язык

Примечания

Литература 
 Crean, E, J. (1997):  Breaking the silence: The education of the deaf in Ireland 1816-1996. Dublin: Irish Deaf Society Publication.
 Department of Education (1972): The Education of Children who are Handicapped by Impaired Hearing. Dublin: Government Publications.
 Grehan, C. (2008): Communication Islands: The Impact of Segregation on Attitudes to ISL among a Sample of Graduates of St. Mary's School for Deaf Girls. Unpublished M.Phil dissertation. School of Linguistic, Speech and Communication Sciences. Dublin: Trinity College.
 Griffey, N. (1994): From Silence to Speech: Fifty years with the Deaf. Dublin: Dominican Publications.
 Leeson, L. (2005). Vying with Variation: Interpreting Language Contact, Gender Variation and Generational Difference. In T. Janzen (ed.) Topics in Signed Language Interpreting. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. 251-292.
Leeson, L. and C. Grehan (2004): "To The Lexicon and Beyond: The Effect of Gender on Variation in Irish Sign Language". In Van Herreweghe, Mieke and Myriam Vermeerbergen (eds.): To the Lexicon and Beyond: Sociolinguistics in European Deaf Communities. Washington DC: Gallaudet University Press. 39-73.
 Leeson, L. and J. I. Saeed (2012) Irish Sign Language. Edinburgh: Edinburgh University Press. 
 LeMaster, B. (1990): The Maintenance and Loss of Female and Male Signs in the Dublin Deaf Community. Ann Arbor: U.M.I .: University of California, Los Angeles Dissertation.
 Leonard, C. (2005): "Signs of diversity: use and recognition of gendered signs among your Irish Deaf people". In: Deaf Worlds 21:2. 62-77.
 McDonnell, P. (1979): The Establishment and Operation of Institutions for the Education of the Deaf in Ireland, 1816-1889. Unpublished essay submitted in part-fulfillment of the requirements of the award of the degree of Master in Education. Dublin: University College Dublin.
 McDonnell, P. and Saunders, H. (1993): "Sit on Your Hands: Strategies to Prevent Signing". In Fischer, R. and Lane, H. (eds.) Looking Back: A Reader on the History of Deaf Communities and their Sign Languages. Hamburg: Signum. 255-260.
 Pollard, Rachel (2006): The Avenue. Dublin: Denzille Press.
 Rose, Heath and John Bosco Conama. 2018. Linguistic imperialism: still a valid construct in relation to language policy for Irish Sign Language.  Language Policy  Volume 17, Issue 3, pp 385–404.

Ссылки 
 Ирландское общество глухих 
 Центр исследования слабослышащих 

Языки Ирландии
Жестовые языки по алфавиту
Семья французского жестового языка